Vulcano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Vulcano, ö, Sicilien, Messina, 
 Vulcano (ort i Italien, Veneto), Provincia di Vicenza, 
 Vulcano (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Vibo-Valentia, 

Robotskapade Italienförgreningar